Au sens propre le nom recherche désigne l'action de chercher, mais dans divers domaines il a un sens plus précis ou bien un sens figuré.

Sciences et techniques 
 La recherche scientifique se caractérise par l’ensemble des actions entreprises en vue d’améliorer et d’augmenter l’état des connaissances dans un domaine scientifique. Selon les objectifs fixés aux recherches entreprises, on distingue :
 la recherche fondamentale, qui vise à produire de nouvelles connaissances indépendamment des perspectives d'application ;
 la recherche appliquée, qui vise un objectif pratique et implique des activités de développement expérimental ;
 La recherche académique désigne la recherche entreprise dans les universités, mais aussi dans les organismes et instituts de recherche, publics ou privés mais ne faisant pas partie du secteur concurrentiel, par opposition aux activités de recherche et développement. On fait également la distinction entre la recherche publique et la recherche privée selon son mode de financement.
 La recherche technique consiste en l'application des connaissances scientifiques à la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs.

Mathématiques et logique 
 un algorithme de recherche est un type d'algorithme qui sert typiquement à effectuer des recherches de valeur ;
 Algorithme de recherche best-first ;
 Recherche des plus proches voisins ;
 Recherche dichotomique ;
 Recherche séquentielle, ou linéaire ;
 Recherche par interpolation ;
 Recherche exhaustive ;
 Algorithme de recherche en faisceau ;
 Algorithme de parcours en largeur ;
 Recherche linéaire (optimisation) ;
 Recherche mathématique ;
 La recherche opérationnelle, recherche de la meilleure façon d'opérer des choix en vue d'aboutir au résultat visé ou au meilleur résultat possible ;
 Espace de recherche ;
 Recherche de chemin ;
 Recherche tabou.

Médecine 
 Recherche clinique infirmière ;
 Recherche médicale, menée pour améliorer les connaissances médicales ;
 Recherche en oncologie, menée pour améliorer les connaissances sur le cancer.

Sciences de l'information 
 La recherche d'information, permettant de trouver des informations dans un corpus ;
 Recherche à facettes ;
 Recherche d'image par le contenu ;
 Recherche plein texte ;
 Recherche verticale ;
 un moteur de recherche est un logiciel permettant de retrouver des ressources (pages Web, forums Usenet, images, vidéo, etc.) associées à des mots quelconques ;
 un système de recherche d'information ;
 Le congrès Recherche d'information assistée par ordinateur (RIAO).

Sciences humaines et sociales 
 La recherche en sciences sociales ;
 Recherche-action ;
 Le Centre de recherche et d'action sociales.

Culture et société

Chasse 
 Recherche au sang

Cinéma et télévision 
 À la recherche d'une maison, un court métrage ;
 Recherche appartement ou maison, une émission télévisée française ;
 Recherche Bad Boys désespérément, un film américain de 2012 ;
 Recherche Susan désespérément, un film américain de 1985.
 Recherche, titre québécois du film américain Searching de 2018, titré Searching : Portée disparue en français.

Économie 
 Recherche d'emploi ;
 Recherche de rente ;
 Recherche en économie ;
 Théorie de la recherche d'emploi.

Généalogie 
 Recherche de noblesse, dont :
 Recherche de Montfaut.

Journalisme et littérature 
 À la recherche du temps perdu, roman de Marcel Proust dont le titre est parfois abrégé en « La Recherche » ;
 La Recherche, un magazine mensuel français couvrant l'actualité des sciences ;
 La Recherche de l'absolu, un roman de Balzac ;
 Recherche de la vérité par les lumières naturelles, un texte de René Descartes.

Marine 
 La Recherche est une gabare de  de  de la Marine royale française, plus tard reclassée en frégate armée de  ;
 La Recherche est la corvette des expéditions de Paul Gaimard en Arctique, au cap Nord et à l'archipel du Svalbard (1835-1839).

Secours et forces armées 
 Recherche aéroportée ;
 Recherche, assistance, intervention, dissuasion (RAID) ;
 Recherche et destruction, opérations militaires ;
 Recherche et sauvetage, opérations de localisation et de secours aux personnes ;
 Recherche et sauvetage montés.

Voir aussi 
 
 
  ;
 Association nationale de la recherche et de la technologie ;
 Centre national de la recherche scientifique ;
 Institut de recherche ;
 Laboratoire de recherche ;
 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France) ;
 Recherche dans l'intérêt des familles ;
 Recherche de civilisations extraterrestres ;
 Recherche en design
 Recherche en gestion
 Recherche européenne ;
 Recherche publique (France) ;
 Recherche scientifique en France ;
 Recherche spatiale ;
 Réseau des instituts français de recherche à l'étranger ;
 Unité mixte de recherche ;
 Unité de formation et de recherche.